Баккал — многозначный термин.

Фамилия
 Баккал, Илья Юрьевич (Юдович, 1893 — после 1950) — публицист, политический деятель; председатель фракции левых эсеров во ВЦИК (1917—1918).
 Баккал, Месут (род. 1964) — турецкий футболист; тренер.
 Баккал, Отман (род. 1985) — нидерландский футболист марокканского происхождения, полузащитник.
 Баккал, Ремзие Усеиновна (в замужестве Тарсинова; 1926—2021) — художественный руководитель Государственного крымскотатарского ансамбля «Хайтарма», народная артистка Таджикистана.
 Баккал, Семён Абрамович (1888—1957) — советский хирург.
 Баккал, Усеин (1897—1973) — советский танцор, балетмейстер, театральный режиссёр. Основатель современной крымскотатарской хореографии.

Топоним
 Баккал (Шекинский район)
 Баккал (Крым)
 Баккал-Су

См. также 
 Баккалао
 Бакалы
 Бакал (значения)

Примечания